Zedník může být:

 zedník – člověk pracující ve stavebním oboru zednictví

příjmení osob
 Aleš Zedník (* 1958) – primátor Ostravy za ČSSD
 Florián Zedník (1824–1879) – český stavitel a politik z Brna, zemský poslanec, sokolský funkcionář
 Jaroslav Zedník (* 1962) – český politik, starosta České Třebové
 Jindřich Zedník (1924–??) – politik KSČ z obvodu Kostelec na Hané, poslanec FS za normalizace
 Josef Zedník (rozcestník) – více osob
 Karel Zedník (1902–??) – československý politik, poúnorový poslanec KSČ
 Ladislav Zedník (* 1977) – český básník a pedagog
 Mojmír Zedník – český hudební skladatel
 Richard Zedník (* 1976) – slovenský lední hokejista
 Vladimír Zedník (* 1947) – český tenista

Související články 
 Zedníček

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení